Hermann von Wissmann (geograaf), een Duits geograaf
Hermann von Wissmann (ontdekkingsreiziger), een Duits ontdekkingsreiziger